Агва Тибија има више значења:
 Агва Тибија (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Тибија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Тибија (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Тибија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Тибија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику